Savio peut désigner :

Patronymes 
 Dominique Savio (1842-1857), saint catholique italien ;
 Gerolamo Lo Savio (1857-1932), réalisateur italien ;
 Gianni Savio (1948-), dirigeant italien d'équipes cyclistes ;
 Mario Savio (1942-1996), activiste politique américain ;
 Olimpia Savio (1815-1889), écrivaine et une poétesse italienne ;
 Thierry Savio (1967-), joueur de rugby à XV français.

Prénoms 

 Sávio (1974-), footballeur brésilien ;
 Savio Hon Tai-Fai (1950-), ecclésiastique chinois ;
 Savio Nsereko (1989-), footballeur allemand ;
 Savio Vega (1964-), catcheur portoricain.

Autres 
 Savio, fleuve italien ;
 Carlevaro & Savio, entreprise de construction de remontées mécaniques italienne ;
 Carrozzeria Savio, entreprise de carrosserie automobile italienne ;
 Deportes Savio, club hondurien de football ;
 Grand Prix automobile du Savio, course automobile ;
 Lycée français Dominique-Savio, établissement scolaire français à l'étranger du Cameroun ;
 Prix John Savio, prix artistique norvégien ;  
 Musée Savio, musée en Norvège.  
 Savio quartier de Kerava en Finlande ;
  Savio gare à Kerava en Finlande ;

Homonymie de patronyme